Imperadores romanos
Valentiniano I (r. 364–375)

Valentiniano II (r. 375–392) — filho do anterior

Valentiniano III (r. 425–455) — filho de Constâncio III

Desambiguações de antropônimos